Authie se poate referi la:
Authie, localitate în departamentul Calvados, Franța
Authie, localitate în departamentul Somme, Franța